McMath ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Charles McMath (1867–1938), US-amerikanischer Unternehmer und Amateurastronom 
 Robert R. McMath (1891–1962), US-amerikanischer Astronom und Unternehmer
 Sid McMath (1912–2003), US-amerikanischer Politiker
 Virginia Katherine McMath (1911–1995), US-amerikanische Schauspielerin, bekannt als Ginger Rogers

McMath steht für:
 McMath (Mondkrater)